Gerstel ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Rühle-Gerstel (1894–1943), deutsche Schriftstellerin
 August Christian Gerstel (1807–1874), deutscher Theaterschauspieler
 Eberhard Gerstel (1927–2004), deutscher Unternehmer
 Gustav Gerstel (1902–?), deutscher Pathologe in Gelsenkirchen
 Julie Gerstel (1815–1851), deutsche Theaterschauspielerin
 Ursula Gerstel (* 1927), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Walter Gerstel (1882–1934), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Gerstl
 Gerstle